Os V Jogos da CPLP, realizados em Praia, no Cabo Verde. Os jogos, pela segunda vez, não contaram com a participação do Brasil e tiveram Portugal como maior medalhista.

Participantes

Modalidades 
 Andebol
 Basquetebol
 Futebol
 Vôlei de Praia

Jogos da CPLP
Eventos multiesportivos de 2002
2002 em Cabo Verde